Huron megye (Michigan)
 Huron megye (Ohio)
 Huron megye (Ontario)